Zeller steht für:

 Zeller (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Zeller (Benningen), Ortsteil der Gemeinde Benningen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Zeller (Bidingen), Ortsteil der Gemeinde Bidingen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 österreichisch für Sellerie, siehe Echter Sellerie
 Zeller-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Celler
 Haus Zeller
 Zeler
 Zell
 Zelle
 Zellers